Архиепископ Инноке́нтий (в миру Илья́ Ива́нович Я́стребов; 1867, Астраханская губерния — 1928, Москва) — епископ Православной российской церкви, архиепископ Астраханский.

Семья и образование 
Родился  в семье диакона в селе Владимировка Енотаевского уезда Астраханской губернии. В 1882 году окончил Астраханское духовное училище, в 1888 году — Астраханскую духовную семинарию, затем, в 1892 году — Казанскую духовную академию со степенью кандидата богословия. Его духовным наставником во время учёбы был схиархимандрит Гавриил (Зырянов) (причисленный позже к лику святых). В 1892—1893 годах — профессорский стипендиат по кафедре калмыцкого языка. Магистр богословия (1898, тема диссертации: «Миссионер Высокопреосвященнейший Владимир, архиепископ Казанский и Свияжский: Исследование по истории развития миссионерства в России»).

Преподаватель и исследователь 
С 1893 года — исполняющий должность доцента, с 1898 года доцент по кафедре калмыцкого языка Казанской духовной академии. Одновременно преподаватель монгольского языка, истории и обличения буддизма на Казанских миссионерских курсах.

Несколько раз выезжал в командировки для изучения языка, быта и религиозных верований калмыцкого народа в калмыцкие улусы Астраханской губернии, также направлялся в Сибирь для изучения миссионерского дела и языка сибирских монголов. Совместно с учёным-калмыком Михаилом Бадмаевым составил букварь для калмыцких улусных школ и первоначальный учебник русского языка для калмыков. Занимался переводом книг Священного Писания на калмыцкий язык.

7 июня 1902 года был пострижен в монашество, приписан к казанскому Спасо-Преображенскому миссионерскому монастырю, с 8 июня 1902 года рукоположён в сан иеродиакона, с 9 июня — в сан иеромонаха, с 1905 — архимандрит.

Архиерей 

С 29 июня 1906 года — епископ Каневский, третий (с 1910 года второй, с 1911 года первый) викарий Киевской епархии. Действительный член Императорского православного палестинского общества, председатель Киевского отдела Союза русского народа.

С 6 октября 1910 года — ректор Киевской духовной академии и управляющий на правах настоятеля Киево-Братским Благовещенским монастырём.

С 11 июля 1914 года — епископ Полоцкий и Витебский, председатель Витебского отдела Императорского православного палестинского общества, почётный член Казанской и Московской духовных академий.

10 января 1915 года уволен от управления епархией и назначен постоянно присутствующим в Святейшем синоде.

С 14 января 1915 года — председатель Миссионерского совета при Святейшем Синоде и управляющий на правах настоятеля Ставропигиальным Московским Донским монастырём.

В ноябре 1915 года участвовал в Петроградском совещании монархистов.

Награждён орденами Святого Станислава 3-й степени (1900), Святого Владимира 3-й (1907) и 2-й (1913) степеней, Святой Анны 1-й степени (1910).

В 1917 году делегат Всероссийского съезда ученого монашества.

В 1918 году член Поместного собора Православной российской церкви по должности, участвовал в 3-й сессии.

С сентября 1917 года по 19 марта 1918 год — снова епископ Полоцкий и Витебский.

С сентября 1918 до 1922 года — вновь управлял этой же епархией, открыл около 30 приходов.

В 1920 году возведён в сан архиепископа.

В июне 1922 был арестован Полоцким губернским революционным трибуналом по делу о сопротивлении изъятию церковных ценностей. Тяжело заболел тифом, бредил, был принят властями за сумасшедшего. Содержался в психиатрической больнице, затем в калининской тюрьме. Из Тверской тюрьмы владыка был освобожден, получив «минус шесть», то есть мог жить на свободе, исключая шесть крупных городов. Поскольку в это время у владыки было сердечное заболевание, то он получил назначение правящим архиереем в Кисловодск.

В 1923 выслан в Москву без права выезда, жил в Москве до 1925 года.

12 апреля 1925 года подписал акт о передаче высшей церковной власти митрополиту Крутицкому Петру (Полянскому).

С 1926 года — архиепископ Ставропольский.

В июне 1927 года назначен архиепископом Астраханский, однако не получил разрешения на приезд в Астрахань и оставался жить в Ставрополе.

Лишённый возможности лично окормлять свою паству, управлял Астраханской епархией через своего викария, епископа Енотаевского Стефана (Гнедовского).

Последние месяцы жизни и кончина 
В декабре 1927 года Заместитель Патриаршего местоблюстителя митрополит Сергий (Страгородский) добился разрешения больному владыке Иннокентию приехать в Москву для лечения. Был помещён в клинику Первого московского медицинского института, где и скончался 4 июня 1928 года.

Отпевал его митрополит Сергий (Страгородский) с собором иерархов в Донском монастыре. Погребен около Духовского храма на Даниловском кладбище Москвы.

Сочинения 
 Архимандрит Макарий — основатель Алтайской духовной миссии. — , 1892.
 Краткие сведения о жизнедеятельности архимадрита Макария, основателя Алтайской миссии. — Бийск, 1893.
 Вопрос об устройстве и организации образовательных учреждений для приготовления православных благовестников (миссионеров). — , 1895 (2-е изд.).
 Туземные учебные заведения в Туркестанском крае // Православный благовестник. — 1897. — С. 250—257
 Миссионер Высокопреосвященнейший Владимир, архиепископ Казанский и Свияжский: Исследование по истории развития миссионерства в России. — Казань, 1898.
 Процесс усвоения христианства алтайскими инородцами. // Православный собеседник. — 1899, апрель.
 Слово в день святого Иннокентия, первого Иркутского епископа и чудотворца. — Казань, 1899.
 О миссионерской приспособляемости. — Казань, 1899.
 О миссионерском воодушевлении. — Казань, 1900.
 Речь при освящении нового здания Киевской городской публичной библиотеки 19 ноября 1911 года // Труды Киевской духовной академии. — 1911, декабрь.
 Небесный врач и просветитель на Алтае и его окрестностях. — Томск, 1912.
 Речь, произнесенная при отпевании архиепископа Херсонского и Одесского Димитрия. — Киев, 1913.

Литература 
 Документы Священного Собора Православной Российской Церкви 1917—1918 годов. Т. 27. Члены и делопроизводители Собора: биобиблиографический словарь / отв. ред. С. В. Чертков. — : Изд-во Новоспасского монастыря, 2020. — 664 с. — ISBN 978-5-87389-097-2.

Ссылки 
 Биография
 ЖИЗНЕОПИСАНИЕ архиепископа ИННОКЕНТИЯ (ЯСТРЕБОВА) на сайте Витебской епархии

Архиепископы Русской православной церкви
Православные миссионеры
Члены Союза русского народа
Похороненные на Даниловском кладбище
Епископы Полоцкие
Выпускники Астраханской духовной семинарии
Выпускники Казанской духовной академии
Преподаватели Казанской духовной академии
Ректоры Киевской духовной академии
Персоналии:Донской монастырь
Персоналии:Киево-Братский Богоявленский монастырь
Персоналии:Спасо-Преображенский монастырь (Казань)
Участники Поместного собора Православной российской церкви (1917—1918)